Kobulow ( Кобулов,  Kobulov) ist der Familienname folgender Personen:

 Amajak Sacharowitsch Kobulow, sowjetischer Generalleutnant, Geheimdienstgeneral und Bruder von Bogdan
 Bogdan Sacharowitsch Kobulow (Кобулов, Богдан Захарович) (1904–1953), sowjetischer Generaloberst, Geheimdienstgeneral und stellvertretender Innenminister der Sowjetunion